Spanningswet van Kirchhoff, Engels: Kirchhoff's voltage law (KVL)
 Koninklijke Verenigde Leder BV, een voormalige leerfabriek, gefuseerd uit:
 Koninklijke Lederfabrieken Oisterwijk
 Koninklijke Chroomlederfabriek De Amstel te Waalwijk
 Kongelige Veterinær- og Landbohøjskole, een voormalige Deense universiteit voor landbouwkunde
 Kirovsko-Vyborgskaja-lijn, een metrolijn in de Russische stad Sint-Petersburg
 Kwaliteit van leven
 Kinjer Vastelaovend Leedjesfestival, een wedstrijd in Nederlands Limburg, waarbij jaarlijks het beste carnavalsliedje van kinderen wordt gekozen
 Katholieke Vlaamsche Landsbond, een belangengroep van Vlaamse katholieken